Кијен Сабе има више значења:

 Кијен Сабе (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кијен Сабе (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику